Список альбомов и синглов № 1 в Австрии 2018 годавключает в себя музыкальные альбомы, занимавшие первое место в австрийском хит-параде Alben Top 75 в 2018 году.

Примечания 

2018
2018
Австрии
Австрии